

Persone 
 Benjamin Guggenheim – imprenditore statunitense, fratello di Solomon R. Guggenheim
 Davis Guggenheim – regista e produttore cinematografico statunitense
 Marc Guggenheim – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Michelangelo Guggenheim –  collezionista d'arte e mercante italiano
 Pegeen Vail Guggenheim – pittrice statunitense, figlia di Peggy Guggenheim
 Peggy Guggenheim – collezionista d'arte statunitense, figlia di Benjamin Guggenheim
 Solomon R. Guggenheim – collezionista d'arte statunitense, fratello di Benjamin Guggenheim

Istituzioni 
 Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim - liceo di Venezia
 Solomon R. Guggenheim Foundation – fondazione statunitense

Pagine correlate 
Museo Guggenheim